Jostein Smeby, również Jostein Smedbye (ur. 9 marca 1977) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1994/1995, kiedy zajął 89. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

4 marca 2004 w Vikersund ustanowił rekord życiowy wynoszący 211 metrów.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Trondheim – 11 grudnia 1999 (2. miejsce)
  Zakopane – 3 marca 2001 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1977